Lito puede referirse a:

 Lito, paño usado para servir platos y bebidas;
 José Carlos Fernandes Vidigal «Lito» (1969-), jugador y entrenador de fútbol angoleño;
 Lito MC Cassidy (1979-), cantante puertorriqueño;
 Manuel Fernández «Lito» (1947-2014), sindicalista español;
 Miguel Ángel "Lito" Pérez Treacy (1905-1958), futbolista costarricense;
 Centro Atlético Lito, equipo uruguayo de fútbol, desaparecido a mediados del siglo XX.